Televisão ou Televisor
Televisor portátil
Estação de televisão
Canal de televisão

Por tipo
Televisão aberta
Televisão digital
Televisão (IPTV)
Televisão digital terrestre
Televisão por cabo ou televisão a cabo
Televisão por assinatura
Televisão por satélite
Televisão de definição padrão
Televisão de alta definição
Televisão de ultra-alta definição

Outros
Televisão (álbum de Titãs)
Televisão (canção)

Ver também
TV (desambiguação)
Television
:Categoria:Televisão por país

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas